Eurocopter EC 135 (в настоящее время Airbus Helicopters H135) — многоцелевой лёгкий вертолёт.

Разработка вертолёта велась с конца 1980-х годов консорциумом Eurocopter (в настоящее время Airbus Helicopters). 15 октября 1988 года совершил первый полёт технологический прототип № D-HBOX, оснащённый парой двигателей Rolls-Royce 250-C20R. 15 и 16 февраля 1994 года совершили первый полёт предсерийные вертолёты № D-HECX и № D-HECY с двигателями Turbomeca Arrius 2B и Pratt & Whitney Canada PW206B соответственно.

Серийное производство началось в 1996 г. К 2008 году, поставлены более 650 вертолётов. Вертолёты находят самое широкое применение, в частности их используют в польской службе санитарной авиации Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Построен с использованием композитных материалов. Выпускается в нескольких модификациях.

Тактико-технические характеристики

См. также 
Родственные разработки
 MBB Bo 105
 Eurocopter EC 145
Аналоги
 AgustaWestland AW109
 Bell 427
 Bell 429
 MD Helicopters MD Explorer
 MBB BK 117
 HAL Dhruv
Списки
 Список вертолётов

Примечания

Ссылки 

 http://www.airwar.ru/enc/uh/ec135.html

Вертолёты Eurocopter
Международные вертолётостроительные проекты
Гражданские вертолёты